Mars le noir est le  de la série de bande dessinée Marsupilami de Batem et Yann. L'ouvrage est publié en 1989.

Résumé 
Zabaglione, propriétaire d'un cirque, voyage en bateau au large de la Palombie. Un clown, Noé, fait évader l'animal le plus célèbre de la ménagerie : Mars le noir, un Marsupilami. Mais comment vont-ils survivre dans la jungle?

Personnages principaux 
 Le Marsupilami 
 La Marsupilamie 
 Les petits Marsupilamis
 Mars, le marsupilami noir (première apparition dans la série)
 Vénus, la marsupilamie noire (première apparition dans la série)
 Noé, le clown misanthrope qui parle aux animaux (première apparition dans la série)

Voir aussi 
 Zabaglione

Liens externes 
 

Album du Marsupilami
Album de bande dessinée sorti en 1989
Album Marsu Productions